Grégorien est un adjectif, parfois substantivé, faisant référence à des papes différents ayant adopté le prénom Grégoire. Il peut en l'occurrence s'agir de , dit Grégoire le Grand, grande figure du , de  (le moine Hildebrand) au , de , pape au , ou de , pape au .

Ainsi l'adjectif peut être retrouvé dans les expressions suivantes :
 le chant grégorien, également substantivé en le grégorien, qui est le chant liturgique du rite latin, tel qu'approuvé par , lors de la réforme liturgique (dite réforme grégorienne) au  ; on parle également de rite grégorien, de sémiologie grégorienne ;
 Un trentain grégorien est une série de trente messes célébrées trente jours de suite, pour le salut de l'âme d'un défunt.  est à l'origine de cette dévotion ;
 la réforme grégorienne, qui est une réforme des mœurs ecclésiastiques et autres aspects de la vie de l'Église vigoureusement appliquée par , au  ;
 le calendrier grégorien est le calendrier civil imposé en 1582 par le pape , par réforme du calendrier julien de la Rome antique ; ensuite, il a été très largement adopté dans le monde entier ;
 l’Université pontificale grégorienne, ou simplement la Grégorienne, qui est l'ancien Collège romain des Jésuites, rebaptisé Université grégorienne en reconnaissance de la généreuse dotation faite par , à la fin du  ;
 un grégorien, partisan de  lors de sa lutte contre les attaques des mouvements révolutionnaires au .

Chant grégorien
Église latine
Liturgie catholique